Niemcy:
 Luhe – dopływ Ilmenau
 Luhe – dopływ Naab
 Luhe-Wildenau – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Neustadt an der Waldnaab